Мисс Мира 2003 () — 53-й ежегодный конкурс красоты, проводился 6 декабря 2003 года в Beauty Crown Cultural Center, Санья, Китай. За победу на нём соревновалось 106 претенденток, победительницей стала представительница Ирландии Розанна Дэвисон.

Результаты

Континентальные Королевы красоты

Специальные награды

Топ 
Топ 20*

 1. Новая Зеландия
 2. Филиппины
 3. Индия
 4. Перу
 5. Ямайка

 6. Венесуэла
 7. Новая Зеландия
 8. Норвегия
 9. Эфиопия
 10. Пуэрто-Рико

 11. Доминиканская Республика
 12. Ливан
 13. Швейцария
 14. Греция
 15. Тринидад и Тобаго

Топ 5
 1. Филиппины
 2. Индия
 3. Китай
 4. Канада
 5. Ирландия

Выход

Пляжная красота

Мисс спорт

Мисс Личность

Мисс талант

Зрительская симпатия

Участницы 

  — Denisa Kola
  — María José Girol
  — Celma Katia Carlos
  — Anne-Marie Browne
  — Grisel Hitoff
  — Nathalie Biermanns
  — Olivia Stratton
  — Shantell Hall
  — Raquel Wilkinson
  — Volha Nevdakh
  — Julie Taton
  — Dalila Vanzie
  — Helen Aponte
  — Irna Smaka
  — Boingotlo Motlalekgosi
  — Lara Brito
  — Rajna Naldzhieva
  — Nazanin Afshin-Jam
  — Nichelle Welcome
  — Alejandra Soler
  — Guan Qi
  — Claudia Molina
  — Shirley Álvarez
  — Aleksandra Grdić
  — Angeline da Silva Goes
  — Stella Stylianou
  — Lucie Váchová
  — Maj Buchholtz Pedersen
  — María Eugenia Vargas
  — Mayra Rentería
  — Жаклин Тёрнер (Jacqueline Turner)
  — Kriistina Gabor
  — Hayat Ahmed
  — Katri Johanna Hynninen
  — Virginie Dubois
  — Irina Onashvili
  — Babette Konau
  — Kim Marie Falzun
  — Vasiliki Tsekoura
  — Lauranza Doliman
  — Dulce María Duarte
  — Alexis Glasgow
  — Sanne de Regt
  — Rabee’a Yeung
  — Eszter Toth
  — Regína Jónsdóttir
  — Ami Vashi
  — Rosanna Davison
  — Miri Levy
  — Silvia Cannas
  — Jade Fulford
  — Kaoru Nishide
  — Saule Zhunosova

  — Janet Kibugu
  — Park Ji-yea
  — Irina Askolska
  — Marie-José Hnein
  — Makuena Lepolesa
  — Vaida Grikšaitė
  — Marija Vašik
  — Wong Sze Zen
  — Rachel Xuereb
  — Marie Aimee Bergicourt
  — Erika Honstein
  — Elena Danilciuc
  — Petrina Thomas
  — Priti Sitoula
  — Melanie Paul
  — Hailey Britton Brooks
  — Celia Bissong
  — Диана Сэйерс (Diana Sayers)
  — Kimberly Castro
  — Elisabeth Wathne
  — Ivy Ruth Ortega
  — Karina Buttner
  — Claudia Hernández
  — Maria Rafaela Yunon
  — Karolina Gorazda
  — Vanessa Job
  — Joyceline Montero
  — Patricia Filomena Chifor
  — Светлана Горева
  —  (Nicci Jolly)
  — Bojana Vujađinović
  — Corine Kanmani
  — Adriana Pospíšilová
  — Tina Zajc
  — Cindy Nell
  — María Teresa Martín
  — Sachini Stanley
  — Thembelihle Zwane
  — Ida Söfringsgärd
  — Bianca Sissing
  — Sylvia Bahame
  — Janejira Keardprasop
  — Magdalene Walcott
  — Tuğba Karaca
  — Aysha Nassanga
  — Ilona Yakovleva
  — Кимберли Харлан (Kimberly Harlan)
  — Natalia Rodríguez
  — Valentina Patruno
  — Nguyễn Đình Thụy Quân
  — Имоджен Томас (Imogen Thomas)
  — Cynthia Kanema
  — Phoebe Monjane

Заметки

Дебют

Вернулись 
 Лесото последний раз участвовало в 1981 году.
 Маврикий последний раз участвовал в 1998 году.
 Замбия последний раз участвовала в 1999 году.
 Беларусь, Дания, Гватемала, Молдова, Непал, Парагвай и Шри-Ланка последний раз участвовали в 2000 году.
 Каймановы острова, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Исландия, Корея, Португалия и Швейцария последний раз участвовали в 2001 году.

Страны, не участвовавшие в 2003 году 
 
 
  — Не участвовала из-за сдвига в календаре с национальным конкурсом. Организаторы провели финал Мисс Гана 2003 в тот же день, что и Мисс Мира 2003 года.

Отказались 
  — Luysya Tovmasian
  — Tanja Duhovich
  — Aishwarya Sukhdeo отказалась от участия в последнюю минуту по неизвестным причинам. Год спустя она участвовала в Мисс Мира 2004 года.

Изменения 
 Югославия изменила своё название на Сербия и Черногория.

Участие в других конкурсах красоты

См. также 
 Мисс Вселенная 2003
 Мисс Интернешнл 2003
 Мисс Земля 2003

Ссылки 
 Мисс Мира 2003

Мисс мира
События 6 декабря
Ноябрь 2003 года
2003 год в Китае